Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
 AutoHotkey